L’Ordre de la Couronne est le nom porté par de nombreux ordres destinés à récompenser les services exceptionnels, civils et militaires.

En Europe 
 Allemagne
 l’ordre de la Couronne de Saxe ou ordre de la Couronne de Rue, fondé en 1807 par Frédéric-Auguste  de Saxe
 l’ordre de la Couronne de Westphalie, fondé en 1809 par Jérôme Bonaparte
 l’ordre de la Couronne de Wurtemberg,  fondé en 1818 par Guillaume  de Wurtemberg
 l’ordre de la Couronne (Prusse), fondé en 1861
 Autriche
 l’ordre de la Couronne de fer (Autriche)

 Belgique
 l’ordre de la Couronne (Belgique), fondé en 1897 par le roi Léopold II pour l’État indépendant du Congo, et devenu un ordre colonial pour la Belgique en 1908 (création du Congo belge),

 Croatie
 l’ordre de la Couronne du roi Zvonimir (Croatie), fondé en 1941 par Ante Pavelić

 Francs
 l’ordre de la Couronne royale, fondé en 802 par Charlemagne

 France
 l’ordre de la Couronne de Charlemagne, ordre de fantaisie fondé en 1929 par Paul Bertrand de la Grassière 

 Hongrie
 l’ordre de la Couronne (Hongrie)

 Italie
 l’ordre de la Couronne de fer (Royaume d’Italie (1805-1814)), fondé en 1805 par Napoléon , empereur des Français et roi d’Italie
 l’ordre de la Couronne d’Italie (Royaume d’Italie (1861-1946)), fondé en 1868 par le roi Victor-Emmanuel II d’Italie

 Luxembourg
 l’ordre de la Couronne de chêne (Luxembourg), fondé en 1841 par le roi Guillaume II des Pays-Bas

 Monaco
 l’ordre de la Couronne (Monaco), fondé en 1960 par le prince Rainier III de Monaco

 Pays-Bas
 l’ordre de la Couronne (Pays-Bas), fondé en 1969 par la reine Juliana des Pays-Bas

 Roumanie
 l’ordre de la Couronne (Roumanie), fondé en 1881 par le roi Carol  de Roumanie

 Yougoslavie
 l’ordre de la Couronne yougoslave, fondé en 1930 par le roi Alexandre  de Yougoslavie

En Asie 
 l’ordre de la Couronne d’Inde (Inde britannique), fondé en 1878 par la reine Victoria du Royaume-Uni
 l’ordre de la Précieuse Couronne ou ordre de la Couronne précieuse (Japon), fondé en 1888 par l'empereur Meiji
 l’ordre de la Couronne (Johor), fondé en 1886
 l’ordre de la Couronne (Perse), fondé en 1900 par Mozaffaredin Shah
 l’ordre de la Couronne de Thaïlande, fondé en 1869 par le roi Rama V

En Afrique 
 l’ordre de la Couronne de Tunisie, fondé en 1956 par Lamine Bey

Couronne